Le Pratt & Whitney R-2180 est un moteur en étoile développé aux États-Unis par Pratt & Whitney. Il a deux rangées de sept cylindres chacune. Il est construit en versions, le R-2180-A Twin Hornet, et le R-2180-E Twin Wasp E turbocompressé.

Applications 
 R-2180-A : Douglas DC-4E, North American XB-21, Republic P-44 Rocket, Stearman XA-21
 R-2180-E : , Saab 90 Scandia

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des moteurs d'avions

Bibliographie 
 

Moteur d'avion à pistons
Moteur en étoile
Pratt & Whitney